O2 plc – operator telefonii komórkowej
 o2.pl – polski portal internetowy
 O₂ – powszechnie występująca cząsteczkowa odmiana tlenu
 Cessna O-2 Skymaster – amerykański samolot obserwacyjny